Seminario de San Carlos Borromeo puede referirse a:
 Real Seminario de San Carlos Borromeo (Zaragoza), una de las más antiguas instituciones educativas de Zaragoza
 Seminario de San Carlos Borromeo (Filadelfia), seminario de la Arquidiócesis católica de Filadelfia en el este de los Estados Unidos